Романенко Геннадій Васильович ( 1981) — український фехтувальник, срібний призер чемпіонату України 2002 року.
 Романенко Геннадій Васильович — український підприємець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок